Торвальдсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Торвальдсен, Бертель (1770—1844) — датский художник, скульптор, ярчайший представитель позднего классицизма.
 Торвальдсен, Ранди (1925—2011) — норвежская конькобежка, серебряный призёр чемпионата мира.